Matam est un toponyme et un patronyme pouvant désigner les personnes et lieux suivants.

Toponyme

Cameroun 
 Matam, un village du Cameroun.

Guinée 
 Matam (Guinée), une commune de Guinée.

Sénégal 
 Matam (Sénégal), ville du Sénégal ;
 Matam (région), région du Sénégal ;
 Département de Matam, département sénégalais.

Patronyme 
Matam est le patronyme de plusieurs frères, haltérophiles camerounais, naturalisés français : 
 Alphonse Matam (1973-) ;
 Bernardin Kingue Matam (1990-) ;
 David Hercule Matam (1975-) ;
 Samson N'Dicka Matam (1976-).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme